Карл Зигмунд Франц Креде (нем. Carl Siegmund Franz Credé, 23 декабря 1819 — 14 марта 1892) — немецкий гинеколог и акушер.

Изучал медицину в Гейдельберге и Берлине, где в 1842 году получил степень доктора медицины, с 1852 года директор повивальной школы в Берлине, с 1856 по 1887 год ординарный профессор Лейпцигского университета и директор местной повивальной школы. Им написано много работ по своей специальности. С 1853 по 1869 год редактировал «Monatsschrift für Geburdskunde», а с 1870 года — «Архив по гинекологии». Стал известен благодаря сделанному открытию о впускании слабых растворов ляписа в глаза новорождённым, с целью предохранения их от заболевания бленорейным воспалением, от которого новорождённые слепли. Одним из первых врачей ввёл дезинфекцию рук хлорной известью для защиты от родильной горячки.

Публикации
 Handgriff zur Entfernung der Placenta. In: Klinische Vorträge über Geburtshülfe 1854, H. 2, S. 599—603
 Erwärmungsgeräthe für frühgeborene und schwächliche kleine Kinder. In: Archiv für Gynaekologie, 1884, H. 24, S. 128—147
 Die Verhütung der Augenentzündung der Neugeborenen. In: Archiv für Gynaekologie, 1881, H. 17, S. 50—53

Примечания

Литература 
 

Гинекологи Германии
Акушеры по алфавиту
Акушеры Германии